Howlin’ Wolf — третий альбом американского блюзового певца Хаулин Вулфа. Увидел свет в 1962 году. Представлял собой собрание шести его синглов, вышедщих на лейбле Chess Records ранее (в 1960—1962 годах).

В 2003 году журнал Rolling Stone поместил альбом Хаулин Вулфа Howlin’ Wolf на 223-е место своего списка «500 величайших альбомов всех времён». В списке 2012 года альбом находится на 238-м месте.

Список композиций 
 Все треки, где не указано иное, написаны Вилли Диксоном

Сторона 1

Сторона 2

Примечания 

Сборные альбомы 1962 года
Альбомы 1962 года
Альбомы Chess Records
Альбомы Хаулина Вулфа
Сборники на английском языке
Альбомы, спродюсированные Ральфом Бассом